Сачхере:

 Сачхере — город (до 1964 — посёлок), центр Сачхерского района Грузии.
 Сачхере — станция Грузинской железной дороги.